Italské příjmení Capotondi nosí více různých osobností:

 Antonietta Capotondi – italsko-americká vědkyně, fyzička oceánografka
 Claudio Capotondi (* 1937) – italský sochař a designér
 Cristiana Capotondi (* 1980) – italská herečka
 Giuseppe Capotondi (* 1968) – italský fotograf, filmař a hudební režisér